13-я параллель южной широты — воображаемая линия, проходящая по поверхности южного полушария Земли. Общая длина параллели составляет 39 055 километров или около 97 % от длины экватора. Параллель находится в 1438 километрах от экватора и в 8564 километрах от Южного полюса.

Один градус имеет длину 108,484 километра.

Проходит через 
Начиная от Гринвичского меридиана на восток, 13-я параллель южной широты проходит через Атлантический океан, Африку, Индийский океан, Австралию, Океанию, Тихий океан, Южную Америку:

 {| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Координаты
! scope="col" | Страна, территория или море
! scope="col" | Примечания
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|Бенгела
Уамбо
Бие
Мошико
|-
| 
! scope="row" | Граница  Анголы и  Замбии
|
|-
| 
! scope="row" | 
|Северо-Западная провинция
Коппербелт
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
|Верхняя Катанга
|-
| 
! scope="row" | 
|Центральная провинция
Северная провинция
Центральная провинция
Северная провинция
Восточная провинция
|-
| 
! scope="row" | 
|Центральный регион
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | озеро Ньяса
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Ньяса
Кабу-Делгаду — проходит через залив Пемба
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Индийский океан
| style="background:#b0e0e6;" | Мозамбикский пролив
|-
| 
! scope="row" | 
| Заморский департамент Франции Майотта
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Индийский океан
| style="background:#b0e0e6;" | Мозамбикский пролив
|-
| 
! scope="row" | 
|Анциранана
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Индийский океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Тиморское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Северная территория
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | залив Карпентария
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Кейп-Йорк, Квинсленд
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Коралловое море
| style="background:#b0e0e6;" | Проходит севернее Островов Торрес, 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Тихий океан
| style="background:#b0e0e6;" | Проходит севернее острова Увеа, 
|-
| 
! scope="row" | 
|Регион Лима
Ика
Регион Лима
Уанкавелика
Аякучо
Куско
Мадре-де-Дьос
Пуно
|-
| 
! scope="row" | 
|Ла-Пас
Бени
|-
| 
! scope="row" | 
| Рондония — около 3 км
|-
| 
! scope="row" | 
| около 12 км Бени
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Рондония Мату-Гросу Гояс Токантинс Гояс Токантинс Гояс Баия — материковая часть, остров Итапарика и снова материковая часть (город Салвадор)
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|}

См. также 
 12-я параллель южной широты
 14-я параллель южной широты

Примечания 

Широта